Institut für Astronomie ist Name oder Namensbestandteil folgender Institute:

 Argelander-Institut für Astronomie
 Institut für angewandte Astronomie
 Max-Planck-Institut für Astronomie
 Sternberg-Institut für Astronomie